Гийо — фамилия. Известные носители:

 Гийо, Андреа (1928—2021) — французская оперная певица (сопрано).
 Гийо, Доминик — французский селекционер роз.
 Гийо, Жан-Батист (Guillot père) (1803—1882) — французский селекционер роз, основатель династии селекционеров.
 Гийо, Жан-Батист Андре (Guillot Fils) (1827—1893) — французский селекционер роз.
 Гийо, Жан-Марк — французский селекционер роз.
 Гийо, Жан-Пьер — французский селекционер роз.
 Гийо, Люк (род. 1948) — независимый председатель Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций.
 Гийо, Марк (1899—1953) — французский селекционер роз.
 Гийо, Пьер (1855—1918) — французский селекционер роз.
 Гийо, Раймон (род. 1930) — французский флейтист и композитор.
 Гийо, Рене (1900 −1969) — французский детский писатель.
 Гийо, Эдуар (род. 1953) — французский адмирал, начальник штаба французских Вооруженных сил с 25 февраля 2010 года.